Amerikai Egyesült Államok
Wagram (Észak-Karolina)
Wagram (Ohio)
 Ausztria
Deutsch-Wagram város
 Lengyelország
Wagram (Lengyelország)

Egyéb
Wagrami csata (1809)
Wagram (metróállomás), Párizs
Wagram Music, francia lemezgyártó cég